Ивнинг Шејд има више значења:
 Ивнинг Шејд (Оклахома)
 Ивнинг Шејд (Арканзас)